Sahrhage ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Sahrhage (1926–2009), deutscher Fischereiwissenschaftler
 Heinrich Sahrhage (1892–1969), deutscher Pädagoge
 Norbert Sahrhage (* 1951), deutscher Historiker und Kriminalautor